Valea Adâncă este un toponimic românesc, care se poate referi la

Localități 

 Valea Adâncă, județul Iași
 Valea Adîncă, stânga Nistrului

Cursuri de apă (râuri) 
 Râul Valea Adâncă (dezambiguizare)

Toponime românești